Psychrochlamys delicatula är en musselart. Psychrochlamys delicatula ingår i släktet Psychrochlamys och familjen kammusslor. Utöver nominatformen finns också underarten P. d. antarctica.

Källor 

Kammusslor
delicatula